Roberts Ozols ist der Name folgender Personen:

* Roberts Ozols (Radsportler) (1905–2002), lettischer Radrennfahrer
 Roberts Ozols (Fußballspieler) (* 1995), lettischer Fußballspieler